Aéroport steht für:

 französische Bezeichnung für Flughafen
 Aéroport I, Stadtviertel in der Stadt Niamey in Niger
 Aéroport II, Stadtviertel in der Stadt Niamey in Niger
 AS Aéroport, Fußballverein aus Djibouti

Siehe auch
 Airport